Isola di Saunders – una delle Isole Sandwich Australi
 Isola di Saunders – una delle Isole Falkland